Gargallo ima više značenja:
 Gargallo, Modena
 Gargallo, Novara